Paludan je priimek več oseb:
 Jacob Paludan (1896-?), danski pisatelj
 Frederik Paludan-Müller (1809-1876), danski pesnik in pisatelj